Дисциплината 400 м свободен стил при мъжете на Летните олимпийски игри 2012 се проведе на 28 юли в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати 
Защитаващият титлата си Тае-Хуан Парк бе дисквалифицаиран след сериите за фал старт, но бе върнат във финала след като Корейската федерация по плуване подаде жалба.

Серии

Финал

Източници 

400 м свободен стил (мъже)